Malice peut désigner :

Toponymie 
 Malice, village polonais dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Malice, village polonais dans la voïvodie de Lublin
 Malice, village polonais dans la voïvodie de Sainte-Croix

Cinéma 
 Malice, film américano-canadien réalisé par Harold Becker sorti en 1993, avec Bill Pullman, Nicole Kidman, Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Tobin Bell ;
 Malice, personnage de fiction et une super-vilaine de l'Univers Marvel.

Jeu vidéo 
 Malice, sorti en 1997 sur PC ;
 Malice, sorti en 2004 sur consoles PlayStation 2 et Xbox.

Musique 
 Malice, groupe de punk rock britannique, qui changera ensuite son nom en The Cure ;
 Malice, groupe de power et speed metal américain ;
 Coline Malice, auteur-compositeur-interprète, accordéoniste et peintre belge ;
 La Malice, une single de Shy'm issu de son album: Solitaire (2014).